Влади́мир : Машков, Владимир Георгиевич (1938—2000) — советский и белорусский детский писатель.
 Машков, Владимир Евгеньевич (род. 2002) — российский хоккеист.
 Машков, Владимир Иванович (1792—1839) — русский художник-баталист.
 Машков, Владимир Иванович (1907—2001) — церковный звонарь.
 Машков, Владимир Львович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, режиссёр.
 Машков, Владимир Николаевич (род. 1976) — российский хоккеист, нападающий сборной России по сурдохоккею.
Вымышленные носители
 Прораб Владимир Николаевич Машков, преимущественно называемый «дядя Вова» — один из главных персонажей кинофильма Кин-Дза-Дза.